

Населені пункти та їхні частини
 Висоцин — село в гміні Бондково Александровського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Висоцин — село в гміні Пшиленк Зволенського повіту Мазовецького воєводства
 Висоцин — частина міста Тлущ у Воломінському повіті Мазовецького воєводства

Примітки